Руйяр () — французская фамилия. Носители:

 Руйяр, Жан Себастьян (1789—1859) — французский художник-портретист.
 Руйяр, Пьер Луи (1801—1864) — французский скульптор-анималист.